Denna artikel beskriver det svenska landslaget vid Europamästerskapet i fotboll 2020 som spelades mellan 11 juni och 11 juli 2021 på grund av covid-19-pandemin. Det var sjunde gången Sverige var med i EM.

Kvalet
Sverige spelade i kvalgrupp F som även bestod av Spanien, Norge, Rumänien, Färöarna och Malta.

Tabell

Spelartruppen
Sveriges trupp presenterades den 18 maj 2021 av förbundskaptenen Janne Andersson och bestod av 26 spelare. Den 31 maj ersattes Martin Olsson av Pierre Bengtsson i truppen på grund av en skada.

EM 2020
Sverige hade ansökt om att bli en av 13 värdstäder i EM 2020 med Friends Arena som arena, men blev inte utvald. I lottningen den 30 november 2019 var Sverige i seedningsgrupp 3 och lottades att möta Spanien och Polen. I november 2020 kvalificerade sig Slovakien som det sista laget i gruppen.

Gruppspel

Åttondelsfinal

Källor

Europamästerskapet i fotboll för herrar 2020
Sport i Sverige 2020
Europamästerskapet 2020